Baleswar és el nom alternatiu de Balasore, ciutat d'Orissa a l'Índia.
 Riu Baleswar, riu de l'Índia i de Bangladesh.